Ива́нцево — узловая железнодорожная станция Большого кольца Московской железной дороги на участке Пост 81 км — Дмитров / Яхрома. Расположена в Дмитровском городском округе Московской области. Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена к 5 классу.

Расположена в 4 км к юго-востоку от Дмитрова. Названа по деревне Иванцево в 2.5 км юго-восточнее.

Станция полностью реконструирована в 2013—2015 годах в рамках реконструкции этого участка Большого кольца. На станции одна островная низкая платформа между 1, 2 путями, также есть боковые 3, 4 пути. Станционное здание находится к северо-востоку от путей. До реконструкции на станции были 3 пути и 2 боковых платформы у боковых путей. 

К северу от пути № 3 станции отходит подъездной путь на довольно большой промышленный парк на холме: ОАО "Мостожелезобетонконструкция" Дмитровский завод мостовых железобетонных конструкций" общей длиной путей около 7,5 км.

Движение от станции возможно:
 На восток по часовой стрелке Большого кольца. Однопутная линия до Поста 81 км и далее.
 На запад против часовой стрелки Большого кольца через бывший пост 87 км (ныне в границах станции) в обе стороны главного хода Савёловского направления МЖД:
 ветвь от поста на юг (в сторону Москвы) на станцию Яхрома — и далее продолжение совмещённого участка Савёловского направления и Большого кольца, к Икше.
 ветвь от поста на север (от Москвы) на станцию Дмитров. Далее на север однопутная линия Савёловского направления на Савёлово.

Пассажирская работа 
Через станцию работают 4 пары электропоездов по кольцу маршрутов Александров — Поварово III (3 пары) и Александров — Дмитров (1 пара) (обслуживаются моторвагонным депо Александров). До 14 ноября 2017 года также работали две пары «прямых» маршрутов с Савёловского вокзала: Москва-Бутырская — Костино (ежедневно) и Москва-Бутырская — Жёлтиково (по выходным) (обслуживались моторвагонным депо Лобня).

Поезда используют два способа прохода на Савёловское направление:
 По ССВ от/на Яхрому и далее без смены направления (пригородные поезда из/на Поварово III, поезда дальнего следования к Москве)
 По ССВ от/на Дмитров (пригородный маршрут кольца Александров — Дмитров)

Недалеко от станции находится магазин автозапчасти и стройматериалы, Борисовский пруд, а также садоводческие товарищества.

К югу от станции находится СНТ «Иванцево», а за ним несколько других СНТ.

Реконструкция 2013-2014 
До реконструкции на станции было три транзитных пути и две боковых платформы. В 2013 году началось формирование насыпи к западу (прилежащий холм был сильно срыт). Далее обе платформы были разрушены, начала строиться новая островная длинная изогнутая широкая платформа, существующая ныне.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Галерея

Ссылки  
 Станция на Викимапии

Станции Большого кольца Московской железной дороги
Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Промежуточные станции
Станции 5 класса
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Дмитровского городского округа